Людвик Кароль Абрамович (, Москва — ) — польский  и общественный деятель, , . Краёвец.

Биография 
Окончил Ягеллонский университет в Кракове.

С 1905 года в Вильне.

С 1906 года сотрудник изданий «Gazeta Wileńska» («Виленская газета»), «Kurier Wileński».

В 1911—1938 годах редактировал и издавал газету «Przegląd Wileński» («Виленский обзор»).

В 1925—1939 годах председатель Научного комитета содействия библиотеке Врублевских (ныне Библиотека Академии наук Литвы имени Врублевских).

Был связан с белорусской общественно-культурной жизнью. В книге «Четыре века книгопечатания в Вильно, 1525—1925» (Вильно, 1925) писал о деятельности Франциска Скорины и его последователей.

Примечания

Литература 
 Мальдзіс А. Абрамовіч Людвік // БЭ : в 18 т.. — Т. 1. — Мн., 1996.
 Смалянчук, А. Краёвая ідэя і беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі ў 1920—1930-я гг. / А.Ф. Смалянчук // Homo Historicus 2012. Гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi / пад. рэд. А.Ф. Смаленчука. — Вiльня: ЕГУ, 2012. — С. 380—405.
 Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 — люты 1917 г. / А.Ф. Смалянчук. — СПб. : Неўскі прасцяг, 2004. — 406 с.
 Szpoper, D. Gente Lithuana, Natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851—1934) / D. Szpoper. — Gdańsk : Arche, 2009. — 487 s.
 Szpoper, D. Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904—1939 / D. Szpoper. — Gdańsk : Arche, 1999. — 357 s.

Общественные деятели Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Краёвцы